Huntsville es el nombre de varias localidades de Estados Unidos:

Huntsville en Alabama.
Huntsville en Arkansas.
Huntsville en Misuri.
Huntsville en Ohio
Huntsville en Tennessee.
Huntsville en Texas.
Huntsville en Utah.

Canadá
Huntsville es también una localidad de Ontario.